Редькина — многозначный термин.

Топоним 
 Редькина — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

Фамилия 
 Редькина, Татьяна Григорьевна (1913—2004) — звеньевая виноградарского совхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.